Аркана ( — «тайны»; мн. ч. от arcanum)

 Аркана — часть названия латинских сочинений, например:
 «Arcana seculi decimi sexti» (1699) дипломата Губерта Ланге.
 «Arcana Cœlestia» (8 томов, 1749—1756) шведского духовидца Эммануила Сведенборга.
 «Arcana entomologica» (2 тома, 1843) — описание новых и более редких насекомых Джона Вествуда.

 Фамилия
 Аркана, Кени (род. 1982) — французская рэп-исполнительница аргентинского происхождения.

 Анимационный сериал Arcane

См. также 
 Старшие и младшие арканы